Botung (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Botung (Kotanopan), een plaats in Indonesië
Botung (Sosa), een plaats in Indonesië